Miejscowości w USA:
 Burbank – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Burbank – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Burbank – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Burbank – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Burbank – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage
 Burbank – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Walla Walla
Gminy w USA:
 Burbank (ang. Burbank Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi